II liga polska w hokeju na lodzie w sezonie 2014/2015 rozgrywana na przełomie 2014 i 2015 roku jako 4. sezon rozgrywek o mistrzostwo II ligi w hokeju na lodzie po reaktywacji rozgrywek na tym poziomie ligowym. W poprzedniej edycji rozgrywki wygrała drużyna MH Automatyka Dragons, która awansowała do I ligi. 

Podstawową zmianą w stosunku do sezonu 2013/2014 jest brak grupy - wschodniej.

Mistrzostwo zdobyła drużyna SKH Mad Dogs Sopot, która pokonała w finale TMH Żółwie Piła 8:2.

Drużyny

Grupa zachodnia

Sezon zasadniczy 
Przed startem sezonu 2014/2015 z ligi wycofała się drużyna Wilków Śrem. Z kolei zespół Dzikich Krokodyli Poznań połączył się z Mamutami Poznań. Nowym klubem, który dołączył do ligi był zespół BKS Bydgoszcz.

Terminarz i wyniki

Tabela 

Legenda:
Msc. = lokata w tabeli, M = liczba rozegranych spotkań, Pkt = Liczba zdobytych punktów, W = Liczba meczów wygranych, WPD = Liczba meczów wygranych po dogrywce, WPK = Liczba meczów wygranych po karnych, PPD = Liczba meczów przegranych po dogrywce, PPK = Liczba meczów przegranych po karnych, P = Liczba meczów przegranych, G+ = Gole strzelone, G- = Gole stracone, +/- = Bilans bramkowy
      = Mistrz sezonu zasadniczego, uczestnictwo w play-off       = Uczestnictwo w play-off

Play-off 
Z powodu braków kadrowych z play-off wycofał się drużyna Orłów Oleśnica.

Grupa centralna

Terminarz i wyniki

Tabela sezonu zasadniczego 

Legenda:
Msc. = lokata w tabeli, M = liczba rozegranych spotkań, Pkt = Liczba zdobytych punktów, W = Liczba meczów wygranych, WPD = Liczba meczów wygranych po dogrywce, WPK = Liczba meczów wygranych po karnych, PPD = Liczba meczów przegranych po dogrywce, PPK = Liczba meczów przegranych po karnych, P = Liczba meczów przegranych, G+ = Gole strzelone, G- = Gole stracone, +/- = Bilans bramkowy
      = Mistrz sezonu zasadniczego

Play-off

Decydująca faza o wejście do I ligi 
Po zakończeniu zmagań w poszczególnych grupach odbędzie się turniej finałowy o wejście do I ligi, w którym wystąpią ich mistrzowie.

Przypisy

Bibliografia 
 
 

II liga polska w hokeju na lodzie
2014 w hokeju na lodzie
2015 w hokeju na lodzie
2014 w polskim sporcie
2015 w polskim sporcie